Lapper ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Lapper (* 1965), britische Künstlerin
 Hermann Lapper (* 1910), deutscher SS-Sturmbannführer

 Mike Lapper (* 1970), US-amerikanischer Fußballspieler

Lapper steht für:
 Lapper, norwegisches Gebäck, siehe Svele